

Toponymes 
 Koti, une communauté rurale du marz de Tavush, en Arménie. 
 Koti, une ville et le chef-lieu du département homonyme au Burkina Faso
 Koti, un département du Burkina Faso dont Koti, est le chef-lieu.

Langue 
 le koti est une langue du Mozambique

Genre 

 les kotis sont une communauté transgenre issue du sous-continent indien